Геннадий Петрович Баданов (29 ноября 1911, с. Тубанаевка, Спасский район Нижегородская область — ) — советский архитектор.

Биография 
Родился 29 ноября 1911 года в селе Тубанаевка Нижегородской области. Окончил Московский архитектурный институт в 1940 году. В 1946—1950 годах работал в институте Белгоспроект. В 1953 году окончил университет марксизма-ленинизма.

Работа в БССР 
Один из авторов проекта застройки Центральной площади (проект 1949, с В. Королем, Л. Мацкевичем, М. Осмоловским, М. Парусниковым), автор проектов 106-, 108 — и 124-квартирных домов (1948—1954), моста через Свислочь на Ленинском проспекте (1952, совместно с М. Парусниковым), корпуса гостиницы «Минск» (1957, совместно с Г. Сысоевым, С. Мусинским, Д. Кудрявцевым) — все в Минске.

Работа в других странах 
В Москве возведен 10-этажный жилой дом по улице Автозаводской (1950—1954); разработаны: проект детальной планировки застройки экспериментального жилого района Тропарёво (1957—1960), серия типовых проектов 9-12-этажных крупнопанельных жилых домов (1971). Автор проектов жилых домов из силикатобетонных блоков для колхозного строительства в Калининской области (1957—1960), проекта детальной планировки застройки центральной части Улан-Батора (МНР, 1957—1961).

Награды 
 Государственная премия БССР (1968) — за участие в создании архитектурного ансамбля Ленинского проспекта в Минске.

Примечания 

Архитекторы Белоруссии
Архитекторы Минска
Архитекторы СССР
Архитекторы по алфавиту
Выпускники МАРХИ